Connor Hutcherson, es un actor de cine estadounidense.

Biografía 
Connor es hijo de Michelle y Chris Hutcherson y es hermano menor del actor Josh Hutcherson. Nació en 1996 en Unión Kentucky

Carrera 
Connor empezó su carrera como actor en el 2005 cuando presto su voz para el personaje de Tonka en la película animada Tarzán 2, ese mismo año interpretó a un niño vomitando en la película de comedia y romance Little Manhattan.

En el 2009 apareció en un episodio de la serie de MTV Cribs junto a su hermano Josh.

Filmografía 
 Películas.:

 Apariciones.:

Referencias

Enlaces externos 
  

Actores de cine de Estados Unidos
Actores de Estados Unidos